Obern heißen:
 Obern (Gemeinde Leutasch), Dorf in Leutasch an der deutschen Grenze, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Obern (Gemeinde Schmirn), Dorf in der Innerschmirn nahe der italienischen Grenze, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol